KN-02 ist eine Abkürzung und bezeichnet:

 Saint Anne Sandy Point – den zweiten Bezirk (Parish) des Inselstaates St. Kitts und Nevis
 KN-02 – eine nordkoreanische Rakete

KN02